Антоний Дыгат () (1886—1949) — польский архитектор (см. Национальный музей в Варшаве), отец Станислава Дыгата
 Дыгат, Магда (род. 1945) — польская писательница.
 Дыгат, Мариан Зыгмунт Владислав () (1894—1977) — польский пианист
 Дыгат, Станислав () (1914—1978) — польский писатель, сын Антония Дыгата